Olimpiada „Buduj z Pasją” – olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje budowlane uczniów, organizowana przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” z siedzibą w Kielcach. Adresowana jest do uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach budowlanych i dla uczniów techników o specjalnościach budowlanych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej uczniów uczęszczających do szkół zrzeszonych w federacji,
 doskonalenie umiejętności praktycznych i kształtowanie umiejętności zawodowych,
 rozwijanie umiejętności samodoskonalenia młodzieży,
 przygotowanie młodzieży do świadomego planowania edukacji i rozwoju zawodowego,
 rozwijanie wiedzy na temat najnowszych technologii stosowanych w budownictwie,
 rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy zespołowej,
 wprowadzenie elementów zdrowej rywalizacji,
 stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z uczniami.

Etapy 
Olimpiada zorganizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim:
 zawody I stopnia (etap szkolny) - test teoretyczny,
 zawody II stopnia (etap regionalny) - dwie części: teoretyczna i praktyczna,
 zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - dwie części: teoretyczna i praktyczna.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Budownictwo
Buduj z Pasją